Японская соккер-лига 1973 Дивизион 2 —2-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1973

Ссылки
RSSSF 

Япония
1973
Спорт в Японии в 1973 году